Караба́нова — женская форма фамилии .
 Карабанова, Зоя Владимировна (1900—1960) — русская драматическая актриса и американская киноактриса, сестра Б. В. Карабанова, жена основателя театра «Летучая мышь» Н. Ф. Балиева.
 Карабанова, Ольга Александровна (род. 1952) — российский психолог, специалист по психологии развития личности в детском и подростковом возрасте.